Lata 1800. – określenie odnoszące się do następujących okresów:

 Dekada – obejmująca lata 1800–1809, odpowiadająca w przybliżeniu I dekadzie XIX wieku
 Stulecie – obejmujące lata 1800–1899, odpowiadające w przybliżeniu XIX wiekowi

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające